Isabelino puede referirse a:

 Lo relativo a Isabel.
 Gentilicio de la localidad uruguaya de Paso de los Toros, llamada originalmente Santa Isabel.
 Especialmente a los reinados de alguna de las reinas que llevan ese nombre.
 En España, en especial al reinado de Isabel la católica.
 Especialmente, al estilo artístico denominado gótico isabelino y el primer renacimiento (plateresco, estilo Reyes Católicos, y que posteriormente da el denominado estilo Cisneros)
 Isabelinos, en oposición a los juanistas, eran los partidarios de Isabel frente a los de Juana la Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana
 también al reinado de Isabel II de España 
  también isabelinos,  como definición política, fueron los partidarios de Isabel II  frente a los carlistas partidarios de Carlos Luis de Borbón, para la sucesión de Fernando VII de España (1833), que dio origen a las guerras carlistas. Los isabelinos se identificaban con los liberales, a su vez divididos en dos partidos dinásticos o defensores de la rama dinástica isabelina: el Partido Moderado y el Partido Progresista.

Estilo isabelino, el desarrollado en las artes decorativas —especialmente mobiliario— en España durante el reinado de Isabel II (1833-1868).

 En Inglaterra, en especial, al reinado de Isabel I de Inglaterra.
Época isabelina
 Especialmente, al estilo artístico y literario identificable con el manierismo final y el barroco inicial.
Literatura isabelina
Teatro isabelino
Arquitectura isabelina
Menos frecuentemente, a la religión isabelina, el anglicanismo.

 En Rusia, al reinado de Isabel I de Rusia::*barroco isabelino, el estilo arquitectónico de su reinado.
En veterinaria, un cuello isabelino es un elemento protector que se utiliza para evitar que las mascotas puedan quitarse con la boca los vendajes o lamerse las heridas.